Aglianesi – abitanti di Agliana
Aglianesi – abitanti di Agliano Terme